Але́н де Шанжи́ (, 5 февраля 1922 года, Брюссель — 5 августа 1994 года, Эттербеек) — бельгийский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, ни разу не стартовавший в Гран-при.

Полная таблица результатов в Ф1 

|-
!
! Ecurie Nationale Belge
! Cooper T51
! Climax Straight-4
! 

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Бельгии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бельгии
Пилоты Формулы-1 из Бельгии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке